Magas – król Cyrenajki, brat Ptolemeusza II Filadelfosa
 Magas – syn Ptolemeusza III Euergetesa, zamordowany z inicjatywy Sosibiosa
 Magas – miasto w Federacji Rosyjskiej, stolica Inguszetii